Сха́дзованка (, нижнелужицкий вариант —  (Схадованка), буквальный перевод — Встреча) — наименование традиционных культурных мероприятий и фестивалей, которые организуются лужицкими общественными и культурными деятелями специально для лужицкой молодёжи.

Первая схадзованка, ставшая одним из элементов лужицкого культурного возрождения, была организована 6 августа 1875 года в Кроствице лужицким учёным и общественным деятелем Арноштом Мукой для лужицких гимназистов и студентов. Целью схадзованок, как в прошлом, так и в настоящее время является развитие лужицких языков в повседневной сфере среди молодого поколения, распространение среди них лужицкой литературы и культуры. С 1875 года схадзованки организовывались ежегодно без перерыва. В XIX и первой половине XX века схадзованки организовывались в основном в августе. С начала 70-х годов XX столетия встречи стали проводиться в ноябре. Во время Первой и Второй мировых войн проводились немногочисленные неформальные встречи. Во время нацистского режима культурные мероприятия проводились в подпольных условиях для немногочисленных участников. Во времена ГДР было собрано несколько разрешённых властями молодёжных встреч, остальные встречи проводились неформальным образом.

С 1996 года Схадзованка финансируется лужицкой благотворительной организацией «Фонд серболужицкого народа».

Хронология

Литература 
 Bjarnat Krawc — Serbske studentske towarstwo Drježdźany

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация
 Rozhlad, № 2, 2013
 Информация о схадзованке 2014 года

Культура лужичан